Verônica II (Nascida Verônica Guterres; falecida em 1758) foi a rainha reinante (Angola) de Matamba e Dongo de 1756 até sua deposição em 1758.

Biografia 
A ancestralidade de Verônica II não é conhecida claramente. Ela seria filha biológica ou sobrinha de Ana II e irmã de Ana III.

Ele reinou até 1758 quando foi derrubada por um golpe de estado liderado por sua irmã Ana, que a condenou a morte por decapitação e posteriormente se tornou Ana III de Matamba e Dongo. Sua irmã anos mais tarde seria também deposta por seu filho Francisco.

Referências 

Realeza africana
Monarcas executados
Pessoas executadas por decapitação

Reis da Matamba
Reis do Dongo